Индиспенсабл — пролив в Тихом океане.
 Индиспенсабл — группа атоллов в Коралловом море.